

Cinema 
 The Lamb – film del 1915 diretto da Christy Cabanne
 The Lamb – film del 1918 diretto da Harold Lloyd e Gilbert Pratt

Geografia 
 The Lamb – isola del Firth of Forth (Regno Unito)

Letteratura 
 The Lamb – poesia di William Blake